Schindlau ist der Name folgender Orte:

 Schindlau (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Šindlov, Ortsteil von Borová Lada, Bezirk Prachatitz, Südböhmische Region; deutsch Schindlau